Héctor Palma puede hacer referencia a:

 Héctor Palma, un filósofo argentino.
 Héctor Palma Troconis, un actor venezolano.